

Personnalités 

 Daron Malakian (né en 1975), chanteur, parolier et guitariste arméno-américain ;
 Patrick Malakian (né en 1963), réalisateur français ;
 Vartan Malakian (né en 1947), artiste américain.